Pinjin alakban Wang Lina:

 Vang Li-na (1971) kínai sportlövőnő, olimpikon
 Vang Li-na (1978) olimpiai bajnok kínai röplabdázónő
 Vang Li-na (1983) kínai távolugrónő, olimpikon